Список Героев Советского Союза из Псковской области.
[[Файл:Hero of the USSR Gold Star.png|thumb|right|120px|Медаль «Золотая Звезда» — вручалась Героям Советского Союза]]

А 
 Аказенок, Борис Иванович
 Алексеев, Модест Алексеевич
 Алексеенко, Георгий Афанасьевич
 Анисимов, Алексей Васильевич

Б 
 Банифатов, Иван Сергеевич
 Барабанов, Пётр Васильевич
 Баранов, Пётр Александрович
 Белодедов, Александр Иванович
 Бисениек, Анастасия Александровна
 Блинов, Владимир Карпович
 Богданов, Николай Васильевич
 Богданов, Пётр Николаевич
 Богуславский, Владимир Григорьевич
 Бойцов, Александр Герасимович
 Бонин, Виктор Егорович
 Боровков, Павел Игнатьевич
 Боченков, Иван Андреевич
 Буданов, Феоктист Андреевич
 Будьков, Константин Александрович

В 
 Васильев, Иван Васильевич
 Васильев, Михаил Иванович
 Васильев, Никандр Васильевич
 Владысев, Василий Георгиевич
 Волков, Александр Иванович

Г 
 Гаврилов, Тимофей Кузьмич
 Герасимов, Филипп Филиппович
 Герман, Александр Викторович
 Глинский, Сергей Николаевич
 Гнаровская, Валерия Осиповна
 Голиков, Леонид Александрович
 Голубев, Михаил Трофимович
 Гриболев, Пётр Филиппович
 Григорьев, Александр Григорьевич
 Григорьев, Алексей Григорьевич
 Григорьев, Григорий Петрович
 Гультяев, Григорий Капитонович

Д 
 Данилов, Николай Фёдорович
 Демченко, Фёдор Васильевич
 Дерновский, Григорий Борисович
 Дризовский, Семён Борисович
 Дубенок, Геннадий Сергеевич

Е 
 Евдокимов, Владимир Тимофеевич
 Евстафьев, Георгий Алексеевич
 Егоров, Алексей Григорьевич
 Егоров, Владимир Васильевич
 Егоров, Тимофей Семёнович

Ж 
 Жолудев, Леонид Васильевич

З 
 Зайцев, Василий Михайлович
 Захаров, Иван Егорович
 Заходский, Александр Иванович
 Зуев, Иван Дмитриевич

И 
 Иванов, Александр Павлович
 Иванов, Александр Степанович
 Иванов, Виктор Павлович

К 
 Капитонов, Василий Ефимович
 Карасев, Алексей Маркович
 Карасёв, Антон Андреевич
 Карпенко, Вилий Иванович
 Киселёв, Василий Иосифович
 Ковтюлев, Дмитрий Филиппович
 Козлов, Григорий Филиппович
 Козлов, Николай Александрович
 Козлов, Пётр Алексеевич
 Комарычев, Георгий Поликарпович
 Кондратьев, Сергей Николаевич
 Коробешко, Мирон Андреевич
 Королев, Николай Михайлович
 Кузин, Алексей Николаевич
 Кузнецов, Василий Александрович
 Кузьмин, Матвей Кузьмич
 Кухарев, Григорий Никанорович

Л 
 Лазарев, Иван Романович
 Лазарев, Фёдор Фёдорович
 Лебедев, Алексей Иванович
 Лебедев, Константин Иванович
 Литвинов, Пётр Васильевич
 Лобанов, Александр Васильевич

М 
 Матросов, Александр Матвеевич
 Миронов, Владимир Петрович
 Михайлов, Борис Александрович
 Михайлов, Владимир Степанович
 Михайлов, Евгений Иванович
 Михайлов, Фёдор Михайлович
 Морозов, Евгений Тихонович

Н 
 Назарова, Клавдия Ивановна
 Немченок, Самсон Михайлович
 Нехаев, Михаил Константинович
 Никандров, Василий Никандрович
 Никандрова, Анна Алексеевна
 Никитин, Иван Никитич
 Николаев, Иван Николаевич
 Новиков, Александр Кириллович
 Новиков, Василий Захарович

О 
 Овсянкин, Михаил Иванович
 Омельянюк, Владимир Степанович

П 
 Павловский, Алексей Андреевич
 Панов, Дмитрий Петрович
 Панов, Михаил Фёдорович
 Папель, Арнольд Оскарович
 Перов, Иван Степанович
 Петров, Алексей Иванович
 Петров, Алексей Иванович
 Петров, Владимир Яковлевич
 Петров, Иван Петрович
 Петров, Михаил Тимофеевич
 Пискарев, Иван Васильевич
 Покрамович, Дмитрий Семёнович
 Полонский, Евгений Фёдорович
 Попов, Александр Васильевич
 Пореченков, Иван Никандрович

Р 
 Родителев, Александр Михайлович

С 
 Священко, Юрий Григорьевич
 Селягин, Иван Николаевич
 Сергеев, Владимир Фёдорович
 Сидорович, Александр Николаевич
 Сизов, Василий Филиппович
 Сиротин, Николай Яковлевич
 Слепенков, Яков Захарович
 Степанов, Александр Алексеевич
 Степанов, Николай Никитович
 Стрелков, Николай Михайлович
 Стрепетов, Григорий Михайлович
 Сухобский, Николай Феофанович

Т 
 Тимофеев, Алексей Васильевич
 Тимофеев, Дмитрий Тимофеевич
 Тихмянов, Леонид Павлович
 Толкачев, Василий Андреевич
 Третьяков, Николай Николаевич

Ф 
 Филиппов, Алексей Фёдорович
 Фоменков, Фёдор Васильевич

Х 
 Харитонов, Владимир Михайлович
 Харченко, Михаил Семёнович
 Ходаков, Дмитрий Дмитриевич
 Хрусталев, Павел Павлович

Ч 
 Чернов, Михаил Макарович

Ш 
 Шариков, Александр Николаевич
 Шкурдалов, Евгений Викторович
 Шлюйков, Пётр Иванович
 Шутилов, Терентий Яковлевич

Щ 
 Щеглов, Иван Михайлович

Ю 
 Юнкеров, Николай Иванович

Я 
 Яковлев, Михаил Иванович

Ссылки 
 Герои Советского Союза, уроженцы Псковщины

Псковская область